Okręty US Navy o nazwie USS "Gwin":
Pierwszy "Gwin" (TB-16) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1898 i został z niej wycofany w 1914. Przemianowany na "Cyane" i przeklasyfikowany na YFB-4 w 1920. Sprzedany w 1925.
Drugi "Gwin" (DD-71) był niszczycielem typu Caldwell, który wszedł do służby w 1920 i został z niej wycofany w 1922.
Trzeci "Gwin" (DD-433) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1941 i został zatopiony w boju w 1943.
 Czwarty "Gwin" (DM-33) był niszczycielem-stawiaczem min typu Robert H. Smith, który wszedł do służby w 1944 i został z niej wycofany w 1958. Przekazany Turcji w 1971, gdzie służył jako TCG "Muavenet" (DM-357). Złomowany w 1992.

Gwin